Bisaillon peut désigner :
 Marc Bisaillon, un réalisateur et un scénariste québécois ;
 Guy Bisaillon (1939-2017), un enseignant, un syndicaliste et un politicien québécois ;
 Hector Bisaillon, un ancien président de l'équipe de hockey sur glace les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ;
 Jean-Robert Bisaillon (1959-), un musicien, auteur-compositeur-interprète et militant québécois ;
 Pierre Bisaillon (1662-1742), un explorateur français de la Nouvelle-France ;
 Sébastien Bisaillon (1986-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.